Stausberg ist der Familienname von:

 Hildegard Stausberg (* 1948), deutsche Journalistin
 Michael Stausberg (* 1966), deutscher Religionswissenschaftler